Grupo de los 20 puede referirse a:

 Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes): creado en 1999, es un foro de 19 países: los 8 países más desarrollados del mundo, junto con los 11 países emergentes más importantes y la Unión Europea. 
 Grupo de los 20 (países en desarrollo): creado en 2003 por representaciones de los 20 países en desarrollo más importantes del mundo.
 Grupo de los 20 (Dresde): grupo de 20 ciudadanos que en 1989 representantaron a las muchedumbre que se formó en Dresde (Alemania), durante el proceso histórico que llevó a la caída del Muro de Berlín.